Kazimierz Slaski (ur. 12 marca 1847 w Trzebczu Szlacheckim zm. 26 lipca 1906 w Toruniu, ziemianin, działacz patriotyczny, społeczny i gospodarczy na Pomorzu.

Pochodził z gałęzi pomorskiej rodziny Slaskich herbu Grzymała. Był synem Ludwika Romualda Slaskiego właściciela majątku Orłowo i Heleny Biernawskiej oraz bratem Ludwika Maurycego Slaskiego, znanego działacza patriotycznego na Pomorzu, polskiego posła do Sejmu Rzeszy Niemieckiej. Ojciec Jerzego znanego działacza gospodarczego na Pomorzu, m.in. kawalera Orderu Odrodzenia Polski, także był ojcem Witolda Slaskiego działacza społecznego i niepodległościowego.

Właściciel majątków Orłowo, Wabcza i Łyńca oraz Jawt Wielkich.
Członek tajnego związku Towarzystwa Filomatów w Chełmnie.
Jeden z inicjatorów budowy kolei Chełmża-Mełno w 1900, założyciel cukrowni w Chełmży.
Kierował w tym rejonie ruchem narodowym, finansował akcję oporu przeciwko niemczyźnie i walczył o utrzymanie polskości w okresie kulturkampfu.
Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Przypisy 

Członkowie Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Polscy działacze społeczni
Polscy ziemianie (zabór pruski)
Kazimierz
Urodzeni w 1847
Zmarli w 1906
Ludzie urodzeni w Trzebczu Szlacheckim